November Rain — сингл американской рок-группы Guns N’ Roses с альбома Use Your Illusion I (10-я песня альбома). Автор рок-баллады — вокалист группы Эксл Роуз.

Композиция продолжительностью 8 минут 57 секунд достигла третьей позиции в хит-параде США, став самой длинной песней в истории чартов из всех, что попадали в лучшую десятку. В шоу, организованном по итогам награждения, группа исполнила песню вместе с Элтоном Джоном, аккомпанировавшим на фортепиано.

Музыка 
Используется множество синтезаторов и клавишных инструментов. Каркас песни образуют фортепиано и голос Эксл Роуза, а также множество длинных гитарных соло Слэша. Фон образуют хор и оркестр синтезаторов. Примерно после 6,5 минут настроение изменяется с грустного на надрывное соло гитары, которое продолжается до конца песни.

Видео 
Баллада «November Rain» стала наиболее востребованным видео на MTV и получила в 1992 году награду MTV Video Music Award за лучшую кинематографию. 14 июля 2018 года клип набрал 1 миллиард просмотров на YouTube, став первым видеоклипом XX века, достигшим этой отметки.

Текст 
Начало:

When I look into your eyes 
I can see a love restrained
But darlin’ when i hold you
Don’t you know i feel the same

But nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain

We’ve been through this such a long-long time
Just trying to kill the pain
But love is always coming, and love is always going
And no one’s really sure who’s letting go today
Walking away
If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head just knowing that you were mine
All mine

So if you want to love me
Then darlin' don’t refrain
Or I’ll just end up walking
In the cold November rain

Do you need some time on your own?
Do you need some time all alone?
Everybody needs some time on their own
Don’t you know you need some time all alone?

I know it’s hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn’t time be out to charm you?

Sometimes I need some time on my own
Sometimes I need some time all alone
Everybody needs some time on their own
Don’t you know you need some time all alone?

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there’s no one left to blame

So never mind the darkness
We still can find the way
Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Состав исполнителей 
Guns N' Roses
 Эксл Роуз — вокал, фортепиано, синтезатор, музыкальное программирование, хор, музыкальный продюсер
 Слэш — соло-гитара, продюсер
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара, бэк-вокал, продюсер
 Дафф Маккаган — бас, бэк-вокал, продюсер
 Мэтт Сорум — ударные, бэк-вокал, хор, продюсер
 Диззи Рид — бэк-вокал, продюсер
дополнительный музыканты
 Shannon Hoon — бэк-вокал, хор
 Johann Langlie — синтезатор, музыкальное программирование
 Reba Shaw — бэк-вокал, хор
 Stuart Bailey — бэк-вокал, хор

Интересные факты 

Согласно заявлению Трэйси Ганз (основателю группы L.A. Guns) Роуз задумал композицию в 1983 году, до основания Guns 'N Roses, что подтверждает присутствие November Rain на сборнике демозаписей группы (под аккомпанемент одного пианино). Таким образом песня создавалась девять лет.

Чарты и продажи

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Guns N’ Roses
Песни по алфавиту
Хард-рок баллады
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart